El nombre Deadpool puede referirse a:

Deadpool personaje ficticio y antihéroe de Marvel Comics.
Deadpool, videojuego de 2013 sobre el mismo personaje.
Deadpool, película de 2016 sobre el mismo personaje.
Deadpool 2, película de 2018, sucesora de la anterior.
The Dead Pool, película de 1988.Dead pool', o pozo de la muerte, juego de apuestas."Death Pool 100"'', episodio de CSI.